Asteridiella — рід грибів родини Meliolaceae. Назва вперше опублікована 1897 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 365 видів роду Asteridiella:

Примітки 

Роди грибів
Сордаріоміцети